Grupa C jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2012.

Tabela

Mecze

Gabon – Niger

Maroko – Tunezja

Niger – Tunezja

Gabon – Maroko

Gabon – Tunezja

Niger – Maroko

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2012